Ольга Садовская:
 Садовская, Ольга Александровна (1967—2019) — белорусская шашистка.
 Садовская, Ольга Осиповна (1849—1919) — российская актриса.